Saint-Usage (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Usage (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny